До́кинз, Докинс () — английская фамилия, иногда передается как Доукинс; происходит от Dawkin — деривата имени David.

 Доукинс, Джонни (род. 1963) — американский баскетболист и тренер.
 Доукинс, Дион (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Доукинс, Дэррил (1957—2015) — американский баскетболист.
 Докинз, Ричард (род. 1941) — английский этолог, эволюционный биолог и популяризатор науки. 
 Доукинс, Саймон (род. 1987) — английский футболист.

Примечания